

Geografia

Litwa 
 Rossa – dzielnica administracyjna Wilna

Nowa Zelandia 
 Dependencja Rossa – terytorium zależne

Szwajcaria 
 Rossa – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Włochy 
 Rossa – miejscowość

Ziemia Grahama 
 Rossa Point – cypel

Osoby 
 Rossa – Sri Rossa Roslaina Handiyani, indonezyjska piosenkarka
 Henryk Rossa – polski adwokat, w latach 1991–1993 senator II kadencji

Inne 
 cmentarz Na Rossie – cmentarz w Wilnie
 Lodowiec Szelfowy Rossa
 Morze Rossa
 Skala Rossa
 Wyspa Rossa

Zobacz też 
 Terra rossa